O Campeonato Português da 1ª Divisão de Futsal de 2008/2009 foi a 19.ª edição, uma competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol. Foi disputado por 14 equipas, em duas fases. O Sport Lisboa e Benfica conquistou o seu 5.º título, sendo campeão pelo terceiro ano consecutivo.

Tabela classificativa

Tabela desclassificativa

Eliminatórias

a) 23/05 Freixeiro-Sporting CP, 7-6 a.p.

b) 23/05 FJ Antunes-AD Fundão, 6-4 a.p.

c) 06/06 Freixeiro-SL Benfica, 5-5, (4-5) g.p.

d) 06/06 CF Os Belenenses-FJ Antunes, 3-3, 7-4 a.p.

e) 13/06 FJ Antunes-CF Os Belenenses, 2-2, 3-2 a.p.

f) 30/06 SL Benfica-CF Os Belenenses, 2-2, 4-3 a.p.

Campeonato Nacional da I Divisão de Futsal
Futsal de 2008 em Portugal
Futsal de 2009 em Portugal